Le terme Escoumins peut signifier:

Toponymes



Les Escoumins, une municipalité de la Côte-Nord
 Petits-Escoumins, un hameau de la municipalité des Escoumins
 Le canton Les Escoumins (désigné autrefois « Escoumins »), canton situé aux Escoumins
 La rivière des Escoumins, une rivière dans la municipalité des Escoumins
 La rivière des Petits Escoumins, une rivière dans la municipalité des Escoumins
 La zec de la Rivière-des-Escoumins, une zone d'exploitation contrôlée situé aux Escoumins
 La baie des Escoumins, une baie située aux Escoumins
 La Grande batture des Escoumins, une batture du fleuve Saint-Laurent située aux Escoumins
 La forêt rare des Escoumins, un écosystème forestier exceptionnel situé aux Escoumins
 Le poste des Escoumins, un poste de distribution électrique situé aux Escoumins
 Le lac des Petits-Escoumins, situé dans le territoire non organisé du Lac-au-Brochet de la Côte-Nord
 Le barrage des Escoumins, un barrage situé à La Tuque en Mauricie

Anciens noms 
 La réserve indienne "Les Escoumins", ancien nom de la réserve indienne Essipit de la Côte-Nord
 Le lac des Escoumins, ancien nom du "lac Bastien", situé à La Tuque

Homonymie de toponyme